Драфт ВНБА 2008 года прошёл 9 апреля, в среду, в курортном гольф-клубе () города Тампа, штат Флорида, который стал 3-м драфтом ВНБА, проводившимся за пределами штата Нью-Джерси. К участию в драфте были допущены игроки после окончания колледжа и игроки-иностранцы. Лотерея драфта состоялась 23 октября 2007 года, по результатам которой право выбора под первым номером получил клуб «Лос-Анджелес Спаркс», который он использовал на 21-летнюю Кэндис Паркер, защитника из университета Теннесси. Кроме того сама церемония драфта состоялась на следующий день после проведения финального матча женского баскетбольного турнира NCAA («Теннесси Леди Волантирс» — «Стэнфорд Кардинал» 64:48), который также был сыгран в Тампе на арене Сент-Пит Таймс Форум.

В сезоне 2008 года приняло участие 14 клубов, на один больше, чем в прошедшем, потому что в межсезонье ВНБА пополнила команда «Атланта Дрим». В результате увеличения количества команд ассоциации состоялся так называемый драфт расширения, который прошёл 6 февраля 2008 года. Первый раунд драфта транслировался на канале ESPN2, в то время как второй и третий раунды были показаны на каналах NBA TV и ESPNU.

Всего на этом драфте было выбрано 43 баскетболистки, из них 39 из США и по одной с Украины (Валерия Бережинска), из Нигерии (Олайинка Санни), Швеции (Чиома Ннамака) и Польши (Изабела Пикарска). Форвард Лара Сандерс (урождённая Латойя Прингл) родилась в немецком городе Нюрнберг, с 2010 года играла в чемпионате Турции, а в 2013 году приняла двойное гражданство, чтобы выступать за сборную этой страны. Лейлани Митчелл также имеет двойное гражданство, потому что её отец — американец, а мать — австралийка.

Легенда к драфту

Сделки 

Команда «Детройт Шок» получила право выбора под одиннадцатом номером в первом раунде ещё в феврале 2007 года в результате обмена Кэти Финстра-Маттера на Рут Райли в «Сан-Антонио Силвер Старз».

Клуб «Сан-Антонио Силвер Старз» получил право выбора под двадцать первым номером во втором раунде ещё во время предыдущего драфта в результате продажи Бекки Хэммон в «Нью-Йорк Либерти».

 6 февраля 2008 года «Атланта Дрим» обменяла четвёртый номер драфта в «Сиэтл Шторм» вместе с Роникой Ходжес на восьмой номер драфта и Изиане Кастро Маркес.
 6 февраля 2008 года «Атланта Дрим» обменяла восемнадцатый номер драфта вместе Латойей Томас в «Детройт Шок» на Айвори Латту.
 19 февраля 2008 года команда «Сиэтл Шторм» продала четвёртый номер драфта в «Детройт Шок» на Свин Кэш.
 19 февраля 2008 года клуб «Коннектикут Сан» приобрёл у «Индиана Фивер» двенадцатый номер драфта в результате обмена Тамики Уитмор на Кэти Дуглас.

Драфт расширения

Основной драфт

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Драфты ВНБА
ВНБА в сезоне 2008

